

Anno 
 306 o 306 a.C.

Codici 
 306 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Taya Beixo, a Barquisimeto, in Venezuela

Matematica 
 306 – numero